Иван Вишанов Молеров е български търговец и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Иван Молеров е роден в 1870 година в село Банско, което тогава е в Османската империя. Внук е на живописеца Симеон Димитров Молеров от големия род Молерови. Занимава се с търговия и има кантори по Беломорието. Влиза във ВМОРО, като брат му Симеон е един от разложките ръководители на Организацията. По време на Илинденското въстание през лятото на 1903 година отваря и поддържа в Рилския манастир гостилница за бежанците.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Иван
Родени в Банско